Beatriz de Nápoles o Beatriz de Aragón y Chiaromonte (en húngaro: Aragóniai Beatrix; Nápoles, 14 de noviembre de 1457-Nápoles, 23 de septiembre de 1508) fue reina consorte de Hungría, siendo desposada por dos reyes húngaros diferentes.

Biografía 
Nació el 14 de noviembre de 1457 en Nápoles como hija de Fernando I y de Isabel de Tarento. El 5 de septiembre de 1474 fue prometida por su padre en matrimonio a sus 17 años de edad con el rey húngaro. Luego de trasladarse al Reino de Hungría fue tomada como esposa por el rey Matías Corvino de Hungría el 22 de diciembre de 1476, junto al cual gobernó como reina consorte hasta la muerte del monarca en 1490. Beatriz compartió con Matías los primeros años del Renacimiento fuera de Italia, el cual fue exportado a Hungría por la pareja real. Pronto el florecimiento del renacimiento húngaro alcanzó al italiano y sirvió de puente para que este llegase a los demás países europeos, como el Sacro Imperio Romano Germánico o Francia. De esta unión matrimonial no tuvo descendencia.

Tras la muerte de Matías, puesto que el rey no tenía herederos (solamente su hijo ilegítimo Juan Corvino, al cual planeaba convertir en su sucesor) Beatriz apoyó al rey Vladislao Jagellón de Bohemia, el cual fue coronado con la condición de que desposase a Beatriz. De esta manera se celebró el matrimonio en 1490, convirtiéndose nuevamente en reina consorte de Hungría hasta que al poco tiempo el matrimonio fue anulado por el papa tras la petición del mismo rey húngaro. Esta unión tampoco tuvo descendencia.

Beatriz de Aragón, dos veces reina consorte de Hungría, reposa en el monasterio de Poblet, panteón real de la Corona de Aragón, desde finales del siglo XIV.

Antepasados

Bibliografía 
 Szalay, J. y Baróti, L. (1896). A Magyar Nemzet Története. Budapest, Hungría: Udvari Könyvkereskedés Kiadó.

Reinas consortes de Hungría del siglo XV
Duquesas consortes de Austria
Nobles italianas del siglo XV
Nobles italianas del siglo XVI
Casa de Aragón
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Nápoles
Reinas consortes de Bohemia del siglo XV